2 miejscowości w Polsce: 
 Bonisław – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Wieczfnia Kościelna 
 Bonisław – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Gozdowo